Dino Drusiani – cantante italiano
 Eros Drusiani – scrittore italiano
 Drusiani – calciatore italiano